Seznam korpusov z zaporedno številko 64.

Seznam 
 Pehotni
 64. strelski korpus (ZSSR)
 64. korpus (Wehrmacht)
 64. rezervni korpus (Wehrmacht)

Glej tudi